

Persone
Facundo Silvera Paz  – calciatore uruguaiano nato nel 1997
Facundo Ezequiel Silvera Andreoli – calciatore uruguaiano nato nel 2001